2 miejscowości w Polsce: 
 Żuławka – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański 
 Żuławka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk

Zobacz też 
 Żuławka Sztumska